КК Раднички се односи на више кошаркашких клубова:

 БКК Раднички, Београд
 КК Раднички, Крагујевац - кошаркашки клуб угашен 2014. године
 КК СПД Раднички, Крагујевац – кошаркашки клуб основан 2015. године
 КК Раднички, Ваљево
 КК Раднички, Обреновац
 КК Раднички, Нови Сад – бивши назив за КК ФМП, Београд
 КК Раднички баскет, Београд – бивши назив за КК ФМП, Београд
 КК Раднички ФМП, Београд – бивши назив за КК ФМП, Београд

Референце